Kommander est un logiciel de la suite KDE permettant la réalisation simple de script pour la création d'application graphique utilisant le service interne de KDE : DCOP

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 KDE

Logiciel KDE